Cerkwie pod wezwaniem Trójcy Świętej w Moskwie:
 Cerkiew w rejonie Aleksiejewskim, na cmentarzu Piatnickim
 Cerkiew w rejonie Basmannym, w Chochłowskim pierieułku
 Cerkiew w rejonie Basmannym, przy ul. Pokrowka
 Cerkiew na granicy rejonów Ziablikowo oraz Oriechowo-Borisowo Siewiernoje, na terenie dawnej wsi Borisowo
 Cerkiew w Choroszowie-Mniownikach
 Cerkiew w Czertanowie
 Cerkiew w rejonie Daniłowskim
 Cerkiew w rejonie Jakimanka
 Cerkiew w rejonie Końkowo
 Cerkiew w rejonie Mieszczanskim, przy ul. Srietienka
 Cerkiew Trójcy Świętej w rejonie Mieszczanskim, na placu Suchariewskim
 Cerkiew Trójcy Świętej w rejonie Mieszczanskim, we Wtorym Troickim pierieułku
 Cerkiew w rejonie Niżegorodskim
 Cerkiew w rejonie Obruczewskim
 Cerkiew w Ostankinie
 Cerkiew w rejonie Oriechowo-Borisowo
 Cerkiew w rejonie Ramienki, przy ul. Mosfilmowskiej
 Cerkiew w rejonie Ramienki, przy ul. Kosygina
 Cerkiew w rejonie Sokolniki
 Cerkiew w Stroginie
 Cerkiew w Swibłowie
 Cerkiew w rejonie Taganskim
 Cerkiew w rejonie Twierskim
 Cerkiew na Zamoskworieczju
 Cerkiew należąca pierwotnie do parafii jednowierczej